Niemcy:
 Oschersleben – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Oschersleben – zamek
 Oschersleben – dworzec kolejowy
 Oschersleben – były powiat
 Oschersleben – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Zobacz też 
 Motorsport Arena Oschersleben – tor wyścigowy